Svépomoc obecně označuje akt pomoci sám sobě, vlastní silou, ale také může znamenat:

 svépomoc (právo) – forma ochrany subjektivního práva
 svépomocné spolky
 stavba svépomocí
 Svépomoc (Ukrajina) – ukrajinská politická strana
 Self-Help (kniha) – kniha Samuela Smilese